Елена Докич (, родилась 12 апреля 1983 года в Осиеке, Югославия) — австралийская теннисистка сербского происхождения; победительница десяти турниров WTA (из них шесть — в одиночном разряде); бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном рейтинге; бывшая десятая ракетка мира в парном рейтинге; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2001); полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2000); победительница Кубка Хопмана-1999 в составе национальной сборной Австралии; бывшая первая ракетка мира в одиночном юниорском рейтинге; бывшая седьмая ракетка мира в парном юниорском рейтинге; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-1998); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-1998); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-1998); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-1998); полуфиналистка двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон-1998).

Общая информация 
Елена – одна из двух детей Дамира и Лилианы Докич. У уроженки Осиека есть младший брат Саво.

Семейство эмигрировало из СРЮ в Австралию в 1994 году. По словам Елены, отец часто избивал её.

Австралийка пришла в теннис в 7 лет. Любимое покрытие – хард.

Определяет себя как дружелюбная, общительная и открытая.

В 2017 году выпустила автобиографию «Несокрушимая» (). В книге Елена вновь акцентировала внимание на жёсткие методы воспитания со стороны отца в детстве. 

После завершения карьеры продолжает проживать в Австралии.

Спортивная карьера 

Елена начала профессиональную карьеру в 1998 году и уже год спустя вошла в топ-50 мирового рейтинга.

В 2000 году в семнадцать лет Елена Докич в матче за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Сиднее проиграла Монике Селеш (перед этим Докич уступила в полуфинале Елене Дементьевой). Свой первый турнир WTA Елена выиграла в 2001.

На протяжении двух лет (2001 и 2002) Елена Докич входила в десятку лучших теннисисток планеты.

В 2009 году на “Ролан Гарросе” (открытый чемпионат Франции по теннису) в первом круге обыграла Каролину Шпрем, а во втором круге проиграла Елене Дементьевой.

В 2014 году Елена официально завершила карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (14)

Победы (6)

Поражения (8)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (8)

Поражения (2)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

История выступлений на турнирах 

К — не прошла отборочный турнир.

Призовые за время выступлений в WTA туре 

За время, проведённое в теннисе на профессиональном уровне, Елене удалось заработать более четырёх миллионов долларов.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Осиеке
Теннисисты Австралии
Теннисисты Сербии и Черногории
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде среди девушек